Böke ist der Familienname folgender Personen:

 August Meier-Böke (1901–1956), deutscher Lehrer und Heimatforscher
 Bedro Böke (1919–1974), türkischer Springreiter
 Fabian Böke (* 1986), deutscher Basketballspieler
 Hubert Böke (* 1951), deutscher Theologe
 Hüsamettin Böke (1910–1995), türkischer Fußballtorhüter
 Karl-Ludwig Böke (1927–1996), deutscher Bildhauer und Plastiker
 Selin Sayek Böke (* 1972), türkische Wirtschaftswissenschaftlerin
 Wilhelm Böke (1924–1993), deutscher Ophthalmologe, Direktor der Augenklinik der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Böke steht für:
 Böke (Overath), Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Boeke